Lowick kan syfta på:

 Lowick, Cumbria – en ort i South Lakeland, Cumbria, England
 Lowick, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Lowick, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Lowick, Tyskland – en ort i Nordrhein-Westfalen, Tyskland